В одиночному розряді тенісного турніру Thunderbird Classic 1977, який проходив в рамках Туру WTA 1977, Біллі Джин Кінг здобула титул, у фіналі перемігши Венді Тернбулл 1-6, 6-1, 6-0.

Сіяні гравчині 

 Відсутня
  Мартіна Навратілова (півфінал)
  Розмарі Казалс (чвертьфінал)
  Діанне Фромгольтц (чвертьфінал)

 Керрі Рід (чвертьфінал)
 Біллі Джин Кінг (переможниця)
 Венді Тернбулл (фінал)
 Трейсі Остін (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

1977